Billstein bezeichnet:
 Billstein, Berg in Namibia
 Billstein, bis 1903 Bialla, Dorf im Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Biała Olecka im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Billstein ist der Familienname von:
 Aurel Billstein (1901–1996), deutscher Politiker 
 Jonas Billstein (* 1991), deutscher MMA-Kämpfer

Siehe auch: 
 Bilstein
 Bildstein
 Bielstein